Dasineura — рід двокрилих комах родини Галиці (Cecidomyiidae).

Види 

 Dasineura aberrata
 Dasineura abiesemia
 Dasineura abietiperda
 Dasineura acaciaelongifoliae
 Dasineura acerifolia
 Dasineura acerifoliae
 Dasineura aceris
 Dasineura acerobia
 Dasineura acrophila
 Dasineura acuminata
 Dasineura adenophorae
 Dasineura affinis
 Dasineura airae
 Dasineura alatavica
 Dasineura albohirta
 Dasineura albovittata
 Dasineura alliicola
 Dasineura alopecuri
 Dasineura alpestris
 Dasineura altajensis
 Dasineura alyssi
 Dasineura amaramanjarae
 Dasineura americana
 Dasineura ammodendronae
 Dasineura andrieuxi
 Dasineura anemone
 Dasineura angelicae
 Dasineura anglica
 Dasineura antennata
 Dasineura aparines
 Dasineura aparinicola
 Dasineura apicata
 Dasineura armoraciae
 Dasineura aromaticae
 Dasineura artemisiae
 Dasineura asparagi
 Dasineura asparagiiflora
 Dasineura asperulae
 Dasineura asteriae
 Dasineura astericola
 Dasineura astragalorum
 Dasineura atraphaxiflorae
 Dasineura attenuata
 Dasineura aucupariae
 Dasineura augusta
 Dasineura auricomi
 Dasineura aurihirta
 Dasineura auritae
 Dasineura axillaris
 Dasineura azutavica
 Dasineura balsamicola
 Dasineura balsamifera
 Dasineura banksiae
 Dasineura barbareae
 Dasineura bayeri
 Dasineura beccariella
 Dasineura berberidis
 Dasineura berestae
 Dasineura berteroae
 Dasineura berti
 Dasineura betuleti
 Dasineura bidentata
 Dasineura bistortae
 Dasineura borealis
 Dasineura bragancae
 Dasineura brassicae
 Dasineura braziliensis
 Dasineura broteri
 Dasineura brunellae
 Dasineura bupleuri
 Dasineura bursakovi
 Dasineura bursifex
 Dasineura californica
 Dasineura callitridis
 Dasineura calophacifoliae
 Dasineura campanulae
 Dasineura campanularum
 Dasineura canadensis
 Dasineura capsulae
 Dasineura carbonaria
 Dasineura cardaminicola
 Dasineura cardaminis
 Dasineura cardariae
 Dasineura caricicola
 Dasineura caricis
 Dasineura carpesii
 Dasineura carpophaga
 Dasineura cecconiana
 Dasineura cedri
 Dasineura centaureae
 Dasineura cephalanthi
 Dasineura cerastii
 Dasineura cerastiiflora
 Dasineura cercocarpi
 Dasineura cereocarpi
 Dasineura chilensis
 Dasineura chinquapin
 Dasineura chrysanthemi
 Dasineura chrysophyllae
 Dasineura cirsioni
 Dasineura citri
 Dasineura citrigemina
 Dasineura citrigemmia
 Dasineura clematidina
 Dasineura clematidis
 Dasineura clematifolia
 Dasineura coffeae
 Dasineura columnae
 Dasineura communis
 Dasineura comosae
 Dasineura copacabanensis
 Dasineura copiosa
 Dasineura corniculata
 Dasineura corollae
 Dasineura coronillae
 Dasineura corticis
 Dasineura corylina
 Dasineura cotini
 Dasineura cotoneasteris
 Dasineura couepiae
 Dasineura crataegi
 Dasineura cyanococci
 Dasineura cystiphorae
 Dasineura cytisi
 Dasineura dactylidis
 Dasineura daphnephila
 Dasineura daphnes
 Dasineura dentatae
 Dasineura denticulata
 Dasineura dianthi
 Dasineura dielsi
 Dasineura dioicae
 Dasineura dombrovskae
 Dasineura dryophila
 Dasineura dzhanokmenae
 Dasineura elatostemmae
 Dasineura elegans
 Dasineura emilyae
 Dasineura engstfeldi
 Dasineura epilobii
 Dasineura ericaescopariae
 Dasineura erigerontis
 Dasineura erodiicola
 Dasineura erysimicola
 Dasineura eugeniae
 Dasineura euphorbiarum
 Dasineura excavans
 Dasineura ezomatsue
 Dasineura fairmairei
 Dasineura fastidiosa
 Dasineura fedtshenkoi
 Dasineura festucae
 Dasineura filicae
 Dasineura filiciae
 Dasineura filicina
 Dasineura filipendulae
 Dasineura fistulosa
 Dasineura flavescens
 Dasineura flavicornis
 Dasineura flavoabdominalis
 Dasineura flavoscuta
 Dasineura floralis
 Dasineura florida
 Dasineura foliumcrispans
 Dasineura folliculi
 Dasineura frangulae
 Dasineura fraxinea
 Dasineura fraxini
 Dasineura fraxinifolia
 Dasineura fructicola
 Dasineura fructum
 Dasineura fulva
 Dasineura fulvicola
 Dasineura furcata
 Dasineura fusca
 Dasineura galeopsis
 Dasineura galiicola
 Dasineura gallica
 Dasineura gardoquiae
 Dasineura geisenheyneri
 Dasineura gemmae
 Dasineura genistarum
 Dasineura gentianae
 Dasineura gentneri
 Dasineura geranii
 Dasineura gibsoni
 Dasineura gigantea
 Dasineura giraudi
 Dasineura glandis
 Dasineura glauca
 Dasineura glechomae
 Dasineura gleditchiae
 Dasineura globosa
 Dasineura glomerata
 Dasineura glyciphyli
 Dasineura glycyrrhizicola
 Dasineura gmelinii
 Dasineura gossypii
 Dasineura gracilicornis
 Dasineura graminis
 Dasineura grasseti
 Dasineura halimii
 Dasineura halimodendronifolia
 Dasineura harrisoni
 Dasineura hebefolia
 Dasineura helenae
 Dasineura helianthemiflorae
 Dasineura herminii
 Dasineura hirticornis
 Dasineura hisarenis
 Dasineura hisarensis
 Dasineura holosteae
 Dasineura hybanthi
 Dasineura hygrophila
 Dasineura hyperici
 Dasineura hyssopi
 Dasineura ilicis
 Dasineura incola
 Dasineura inflata
 Dasineura ingeris
 Dasineura interbracta
 Dasineura inventa
 Dasineura irregularis
 Dasineura ivashenkoae
 Dasineura jaapi
 Dasineura karnerensis
 Dasineura kellneri
 Dasineura kiefferi
 Dasineura kiefferiana
 Dasineura kleini
 Dasineura koesterbecki
 Dasineura kungeica
 Dasineura lamii
 Dasineura lamiicola
 Dasineura lappulae
 Dasineura lathierei
 Dasineura lathyri
 Dasineura lathyricola
 Dasineura lathyrina
 Dasineura leguminicola
 Dasineura lenkiewicziae
 Dasineura lepidii
 Dasineura lepidiis
 Dasineura ligulariae
 Dasineura lini
 Dasineura linosyridis
 Dasineura lithospermi
 Dasineura loewiana
 Dasineura loewii
 Dasineura loniceraegemmae
 Dasineura lotharingiae
 Dasineura lupini
 Dasineura lupinorum
 Dasineura lupulinae
 Dasineura luteofusca
 Dasineura lysimachiae
 Dasineura mali
 Dasineura marginalis
 Dasineura marginata
 Dasineura mariae
 Dasineura maritima
 Dasineura markakolica
 Dasineura medicaginis
 Dasineura medullaris
 Dasineura meibomiae
 Dasineura meliloti
 Dasineura miki
 Dasineura mimosae
 Dasineura minardii
 Dasineura minoterminalis
 Dasineura minungula
 Dasineura miranda
 Dasineura modesta
 Dasineura mojynkumensis
 Dasineura multiannulata
 Dasineura multianulata
 Dasineura myosotidis
 Dasineura myrciariae
 Dasineura myrtylli
 Dasineura nasturtii
 Dasineura nervicola
 Dasineura nipponica
 Dasineura nodosa
 Dasineura nummulariifoliae
 Dasineura obscura
 Dasineura odoratae
 Dasineura oldfieldii
 Dasineura oleae
 Dasineura oshanesii
 Dasineura oxyacanthae
 Dasineura oxycoccana
 Dasineura oxytropifolia
 Dasineura oxytropigemma
 Dasineura paeoniae
 Dasineura pallasi
 Dasineura panteli
 Dasineura papaveris
 Dasineura papivora
 Dasineura parthenocissi
 Dasineura pedalis
 Dasineura pediculariflorae
 Dasineura peinei
 Dasineura pellex
 Dasineura pentaphylloidiflora
 Dasineura pergandei
 Dasineura periclymeni
 Dasineura perigonialis
 Dasineura peyerimhoffi
 Dasineura phlomicola
 Dasineura phyteumatis
 Dasineura piceae
 Dasineura pilifera
 Dasineura pini
 Dasineura piperitae
 Dasineura pirolae
 Dasineura plectranthi
 Dasineura plicata
 Dasineura plicatrix
 Dasineura poae
 Dasineura polygalae
 Dasineura populeti
 Dasineura populicola
 Dasineura populnea
 Dasineura potentillae
 Dasineura potentillaeflora
 Dasineura praecox
 Dasineura pratensis
 Dasineura praticola
 Dasineura procera
 Dasineura proxima
 Dasineura prunicola
 Dasineura pseudacaciae
 Dasineura pseudococcus
 Dasineura psoraleae
 Dasineura pteridicola
 Dasineura pteridis
 Dasineura pudibunda
 Dasineura pulsatillae
 Dasineura pulvini
 Dasineura purpurea
 Dasineura pustulans
 Dasineura pyri
 Dasineura quercina
 Dasineura racemi
 Dasineura rachiphaga
 Dasineura radifolii
 Dasineura ranunculi
 Dasineura rapunculi
 Dasineura rhododendri
 Dasineura rhodophaga
 Dasineura rhois
 Dasineura ribis
 Dasineura rileyana
 Dasineura rosarum
 Dasineura rosmarini
 Dasineura rossi
 Dasineura rostratae
 Dasineura rozhkovi
 Dasineura rubella
 Dasineura rubiflorae
 Dasineura rubiformis
 Dasineura ruebsaameni
 Dasineura rufescens
 Dasineura rufipedalis
 Dasineura rumicicola
 Dasineura salicifolia
 Dasineura salicifoliae
 Dasineura salviae
 Dasineura sampaina
 Dasineura sanguisorbae
 Dasineura sassafras
 Dasineura saurica
 Dasineura saussureae
 Dasineura saxifragae
 Dasineura schulzei
 Dasineura scirpi
 Dasineura scorpii
 Dasineura scorsonerae
 Dasineura scorzonerifloris
 Dasineura scutata
 Dasineura sedicola
 Dasineura semenivora
 Dasineura senebrierae
 Dasineura seneciocola
 Dasineura senecioflora
 Dasineura senecionis
 Dasineura serotina
 Dasineura serrulatae
 Dasineura sesami
 Dasineura setosa
 Dasineura severzovi
 Dasineura shinjii
 Dasineura sibirica
 Dasineura silvestris
 Dasineura silvicola
 Dasineura similis
 Dasineura simillima
 Dasineura sisymbrii
 Dasineura smilacifolia
 Dasineura smilacinae
 Dasineura socialis
 Dasineura sodalis
 Dasineura solonaica
 Dasineura soongarica
 Dasineura spadicea
 Dasineura sphaerophysae
 Dasineura spiraeae
 Dasineura spiraeina
 Dasineura squamosa
 Dasineura stanleyae
 Dasineura stellariae
 Dasineura stelteri
 Dasineura storozhenkoi
 Dasineura strobilina
 Dasineura strumosa
 Dasineura subinermis
 Dasineura subterranea
 Dasineura sulcata
 Dasineura swainei
 Dasineura symphyti
 Dasineura syreniae
 Dasineura szepligetii
 Dasineura tamaricicarpa
 Dasineura tamaricicola
 Dasineura tamariciflora
 Dasineura tanaitica
 Dasineura tavaresi
 Dasineura tavolga
 Dasineura tetensi
 Dasineura tetragynae
 Dasineura tetrahit
 Dasineura tetrastigma
 Dasineura teucrii
 Dasineura theobromae
 Dasineura thlaspicarpae
 Dasineura thomasi
 Dasineura thomasiana
 Dasineura tiliae
 Dasineura tjanshanica
 Dasineura torontoensis
 Dasineura tortilis
 Dasineura tortrix
 Dasineura toweri
 Dasineura tragonopogonicola
 Dasineura tragopogonicola
 Dasineura traili
 Dasineura trifolii
 Dasineura tripolii
 Dasineura triseti
 Dasineura trotteri
 Dasineura tuba
 Dasineura tubicoloides
 Dasineura tubularis
 Dasineura tumidosae
 Dasineura turgenica
 Dasineura turionum
 Dasineura tympani
 Dasineura ulicis
 Dasineura ulmaria
 Dasineura ulmea
 Dasineura ulmicola
 Dasineura umbrosa
 Dasineura urticae
 Dasineura vagans
 Dasineura wahlenbergiae
 Dasineura valerianae
 Dasineura vallisumbrosae
 Dasineura weigelaefolia
 Dasineura verbasci
 Dasineura vernalis
 Dasineura verrucosa
 Dasineura viciae
 Dasineura vicicola
 Dasineura vincae
 Dasineura violae
 Dasineura violahirtae
 Dasineura virgaeaureae
 Dasineura wistariae
 Dasineura vitis
 Dasineura vitisidaea
 Dasineura volantis
 Dasineura vulgatiformiae
 Dasineura xylostei
 Dasineura zillae
 Dasineura zimmermanni
</div>

Посилання 
 

Галиці
Роди двокрилих